Jigok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jigok-myeon, Seosan, socken i Södra Chungcheong, 
 Jigok-myeon, Hamyang-gun, socken i Hamyang-gun, Södra Gyeongsang,